Amicula är ett släkte av blötdjur. Amicula ingår i familjen Mopaliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ledsnäckor
Amicula